О́лни () — город в округе Янг, штат Техас, США.

История 

Олни был основан в 1879 году Буном Маккарти (Boone McCarty), Л. Пэнкононом (L. Pankonon) и братьями Нили (Neely). Первый магазин открылся в 1889 году, два года спустя заработала первая школа. В 1908 была открыта первая больница на 25 койко-мест, в которой постоянно работали 3 врача. Олни получил статус города (incorporated city) в 1909 году после открытия железнодорожной ветки, которая прекратила функционировать в 1942 году. В 1923 году в окрестностях города была разведана нефть, и город испытал экономический подъём: были построены три нефтеперерабатывающих завода, резко увеличилась численность населения. В 1951 году над городом пронёсся разрушительный торнадо: 2 человека погибли, 75 были ранены, ущерб был оценён в два миллиона долларов. С 1972 в городе ежегодно проводится двухдневный конкурс для одноруких стрелков ().

Площадь города составляет 5,25 км², открытых водных пространств практически нет.

Показатели 

Расовый состав
 Белые — 89,8 %
 Афроамериканцы — 2,5 %
 Коренные американцы — 0,8 %
 Азиаты — 0,1 %
 Прочие расы — 4,6 %
 Две и более расы — 2,2 %
 Латиноамериканцы (любой расы) — 14,4 %

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 История, демография Олни  на сайте tshaonline.org
 Олни: демография, преступность, здравоохранение, экономика и пр.  на сайте city-data.com
 Олни: карта Google, высота над уровнем моря, географические координаты, текущее время, восход, закат  на сайте ''usclimatedata.com
 Городская газета The Olney Enterprise 



Города Техаса
Янг (округ, Техас)